Watter bezeichnet:

 einen Nebenfluss der Twiste in Hessen, siehe Watter (Twiste)
 das pommersche Adelsgeschlecht von Watter

Watter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Watter (1903–1945), deutscher Verwaltungsbeamter
 Helene von Watter (1895–1972), deutsche Medizinerin und Politikerin (DNVP)
 Joseph Watter (1838–1913), deutscher Genremaler und Illustrator
 Karl von Watter (1833–1901), württembergischer Generalleutnant
 Kurt von Watter (1866–1937), deutscher Generalmajor 
 Oskar von Watter (1861–1939), deutscher Generalleutnant
 Rolf Watter (* 1958), Schweizer Anwalt und Jurist
 Theodor von Watter (1856–1922), württembergischer General der Infanterie
 Tim Watter (* 1991), Schweizer Snowboarder